Cryptoclidia es un clado extinto de plesiosaurios.

Cryptoclidia fue nombrado y definido como un clado basado en nodos en 2010 por Hilary Ketchum y Roger Benson: el grupo consiste del último ancestro común de Cryptoclidus eurymerus y Polycotylus latipinnis; y de todos sus descendientes.

El siguiente cladograma sigue un análisis presentado por Benson y Druckenmiller (2014):

Referencias

Plesiosaurios del Jurásico
Plesiosaurios del Cretácico